Milletia était une espèce d'oursins, de la famille des Echinolampadidae, et du genre Neolampadidae. Il appartient au type Echinolampas elongatula.

Remarques 
Kier (1962, p. 196) indique que les espèces type de Milletia et de Pliolampas sont très similaires. 

Milletia est désigné sous le nom de :
 Echinolampas elegantula par Millet en 1854 ;
 Echinocyamus armoricus, par Tournouër en 1879 ;
 Pliolampas elegantulus par Cotteau en 1883 ;
 Echinanthus armoricus par Yves Bazin de Jessey en 1883.

En 1908, Lambert décrit Tristomanthus lecointreæ et indique sa ressemblance avec Milletia elegantula. Il s'agit pour Philippe Nicolleau et Jean-Christophe Dudicourt de la même espèce.

Morphologie 
L'espèce est décrite comme suit par Yves Bazin de Jessey : Espèce de taille moyenne, ovale, allongée, arrondie en avant et élargie en arrière. Face supérieure un peu convexe, unie et sans carène dans la région postérieure; face inférieure légèrement enfoncée à son milieu. Sommet ambulacraire excentrique en avant. Aires ambulacraires antérieures pétaloïdes, à fleur de test, assez larges, s'amoindrissant avant d'atteindre l'ambitus et s'élargissant ensuite, mais à peine visibles au-dessous des bords ; les postérieures plus longues que les antérieures. Dans tous les ambulacres, les pores des rangées externes sont légèrement ovales et plus grands que les pores des rangées internes, unis tous les deux par un sillon superficiel. Les tubercules scrobiculés fins et serrés sur les deux faces. Périprocte ovale, au haut d'un petit sillon peu accusé, évasé en s'atténuant, et comme abrité sous le prolongement de la face supérieure. Le péristome, excentrique en avant, est orné d'un floscelle, dans une dépression peu profonde, pentagonal plutôt qu'ovale et un peu oblique. A l'appareil apicial, trois pores génitaux ronds et ouverts entourent la plaque raadréporiforme rugueuse, longue et s'étendant un peu au-delà des plaques ocellaires postérieures. .

Répartition

Références

Bibliographie 
 G. Cotteau. 1883. Echinides nouveaus ou peu connus. Bulletin de la Société Zoologique de France, 7 (2), pp. 21-35, pls 3 & 4.
 Yves Bazin de Jessey, Sur les Echnides du Miocène moyen de la Bretagne, Bulletin de la Société Géologique de France, , t. XII, , pl. 1-3., 1883  ;
 Duncan, P. M. 1889. A revision of the genera and great groups of the Echinoidea. Zoological Journal of the Linnean Society, 23, 1-311.
 J. Lambert, Echinides des faluns de Touraine recueillis par Mme la comtesse P. Lecointre, La feuille des jeunes naturalistes, IVe série, N°446-447, 1908
 P. M. Kier. 1962. Revision of the cassiduloid echinoids. Smithsonian Miscellaneous Collections 144, (3), 262 pp.
 Philippe Nicolleau, Jean-Christophe Dudicourt, Le Miocène des faluns savignéens;

Notes et références 

 

Échinoderme (nom scientifique)
Echinolampadidae